Die J&T Banka Ostrava Open 2020 waren ein Damen-Tennisturnier in Ostrava, Tschechien. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 19. bis 25. Oktober 2020 statt.

Das Turnier kam erst infolge der vielen Turnierabsagen durch die COVID-19-Pandemie zustande.

Qualifikation 
Die Qualifikation für dieses Turnier fand vom 17. bis 18. Oktober 2020 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Ostrava